Kaymaz ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Kaymaz (* 1973) und Uğur Kaymaz (* 1992), Opfer von türkischer Polizeiwillkür, siehe Fall Kaymaz
 Cemal Kaymaz (* 1997), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Yildiray Kaymaz (* 1975), deutscher Rocker und Krimineller